Verhoor (ondervraging) - ondervraging waaraan de ondervraagde zich niet kan onttrekken
Verhoor (hoorspel) - Duits hoorspel van Gert Heidenreich, oorspronkelijke titel Aussage
Het verhoor - Nederlands hoorspel naar het boek Vernehmungsprotokolle November ’76 bis September ’77 van Jürgen Fuchs